Camilla nebo Camila může být:

 jméno
 Camilla de Rossi – italská skladatelka
 Camilla, vévodkyně z Cornwallu (* 1947) – druhá manželka britského korunního prince Charlese
 Camilla Belle (* 1986) – americká herečka
 Camila Cabello (* 1997) – kubánsko-mexická zpěvačka
 Camila Giorgiová (* 1991) – italská tenistka
 Camila Grey (* 1979) – americká hudebnice
 Camilla Läckberg (* 1974) – švédská spisovatelka
 Camilla Luddingtonová (* 1983) – britská herečka
 Camilla Martelli (1545–1590) – druhá manželka toskánského velkovévody Cosima I. Medicejského
 Camila Mendes (* 1994) – americká herečka
 Camila Vallejová (* 1988) – chilská komunistická aktivistka
 Camila Osoriová (* 2001) – kolumbijská tenistka

 místopis
 Camilla (Georgie) – město v Georgii

Související články 
 Kamila

Rozcestníky - jméno